Херцеговац може бити:

 Херцеговац, становник Херцеговине
 Херцеговац, насеље и седиште истоимене општине, Хрватска
 КК Херцеговац, кошаркашки клуб из Билеће, Република Српска, БиХ
 ФК Херцеговац, фудбалски клуб из Билеће, Република Српска, БиХ
 ФК Херцеговац Гајдобра

Види још 
 Херцеговка, становница Херцеговине